Ле-Глези́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Верхние Альпы. Входит в состав кантона Сен-Фирмен. Округ коммуны — Гап.

Код INSEE коммуны — 05062.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 170 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 102 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 73 были экономически активными, 29 — неактивными (показатель активности — 71,6 %, в 1999 году было 60,6 %). Из 73 активных работали 67 человек (39 мужчин и 28 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 29 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Руины замка Ледигьер (конец XVI века), принадлежавшего Франсуа де Бонну.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки